Denumirea de Teșna se poate referi la:
Localități din județul Suceava, România:
Teșna, o localitate din comuna Coșna
Teșna, o localitate din comuna Dorna Candrenilor
Teșna, o localitate din comuna Poiana Stampei

Toponime românești